Кампа́нь-сюр-Ари́з () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент коммуны — Арьеж. Входит в состав кантона Ле-Ма-д’Азий. Округ коммуны — Памье.

Код INSEE коммуны — 09075.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 265 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 144 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 91 были экономически активными, 53 — неактивными (показатель активности — 63,2 %, в 1999 году было 57,1 %). Из 91 активных работали 77 человек (46 мужчин и 31 женщина), безработных было 14 (3 мужчины и 11 женщин). Среди 53 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Известные уроженцы 
 Братья Шемен, Альбер (1903—1986), пионер авиационной медицины, чьё имя было присвоено улице в городе Бордо, и Жан (1906—1986), один из зачинателей челюстно-лицевой хирургии
  (1878—1959) — писатель

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арьеж
Бастиды Средневековья